Майя́-де-Монткал (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 17,3 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Mayá de Moncal 
 Instituto de Estadísticas de Cataluña

Муниципалитеты Жироны